Rafael van der Vaart – ex calciatore olandese
 Sylvie van der Vaart – attrice e modella olandese